El término Uh Huh Her puede referirse a:

 El álbum de PJ Harvey: Uh Huh Her (álbum); o
 El grupo musical de indie pop: Uh Huh Her (banda).